Premijer Liga (2006/2007) była 13. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna NK Široki Brijeg. Nowym mistrzem został zespół FK Sarajevo.

Tabela końcowa 

||rowspan=10|

Zobacz też 
 Premijer Liga

Bibliografia 

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2006 w Bośni i Hercegowinie
2007 w Bośni i Hercegowinie